Léopold IV est margrave d'Autriche de 1136 à 1141.
 Léopold IV est duc d'Autriche antérieure de 1386 à 1411.
 Léopold IV est duc d'Anhalt de 1817 à 1871.
 Léopold IV est prince de Lippe de 1905 à 1918.

Voir aussi